2 miejscowości w Polsce:
 Tarpno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Niechlów
 Tarpno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo

Dzielnica Grudziądza:
 Tarpno

Jezioro:
 Tarpno